Зальца — фамилия и топоним:

 Зальца — русский баронский род.

Фамилия 
 Зальца, Александр Николаевич (1829—1905) — барон, тайный советник, председатель Пермского окружного суда.
 Зальца, Анна Ивановна (более известна под фамилией Книппер; 1850—1919) — камерная певица и музыкальный педагог.
 Зальца, Антон Егорович (1843—1916) — барон, российский генерал от инфантерии, командующий войсками Казанского военного округа.
 Зальца, Владимир Иванович (1801—1884) — российский генерал от инфантерии, комендант Петербургской крепости.
 Зальца, Герман фон (около 1179—1239) — гроссмейстер Тевтонского ордена.
 Зальца, Иван Александрович (?—1852) — российский генерал-майор, Георгиевский кавалер (№ 6431; 5 декабря 1841).
 Зальца, Карл Андреевич (Александрович) — российский генерал-майор, Георгиевский кавалер (№ 8885; 1 февраля 1852).
 Зальца, Николай Антонович (1798—1862) — российский генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер (№ 6220; 11 декабря 1840), комендант Петербургской крепости.

Топоним 
 Зальца — река в Германии.
 Зальца — река в Австрии.

См. также 

 Зальц (значения)
 Сальца